Odontohenricia är ett släkte av sjöstjärnor. Odontohenricia ingår i familjen krullsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krullsjöstjärnor
Odontohenricia